Salsinha é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Petroselinum crispum
 Torilis arvensis subsp. recta
 Torilis arvensis subsp. neglecta
 Torilis arvensis subsp. purpurea